Ку́рская улица — улица во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Боровой до Днепропетровской улицы.

История 
Первоначально с 1798 года носила название Меркулов переулок (от Боровой улицы до Лиговского проспекта), по фамилии домовладельца. С 1821 года — Шмелёв переулок, по фамилии домовладельца.

Современное название дано 7 марта 1858 года по городу Курску, в ряду близлежащих проездов, наименованных по губернским городам Центральной и Южной России. 16 апреля 1887 года продлена от Лиговского проспекта до Днепропетровской улицы.

Достопримечательности 
 Фрунзенский районный суд (дом 3)
 Технопарк «Курская» (дом 27)
 Гостиница «Киевская» (дом 40)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Объекты, названные в честь Курска